В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Джо Дьюрі і Шерон Волш-Піт виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Нідеффер і Кенді Рейнолдс 4-6, 7-5, 6-3.

Сіяні пари 

 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (півфінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Джо Дьюрі /  Шерон Волш-Піт (чемпіонки)

 Вірджинія Рузічі /  Катрін Танв'є (2-ге коло)
 Лі Антонопліс /  Барбара Джордан (2-ге коло)
 Енн Гоббс /  Андреа Джегер (чвертьфінал)
 Крістіан Жоліссен /  Іванна Мадруга-Оссес (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA New Jersey